XXIV чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Японии с 30 ноября по 15 декабря 2019 года. Япония впервые принимала женский чемпионат мира по гандболу. В Азии чемпионат мира среди женщин последний раз проходил в 2009 году в Китае.

Общая информация 
Сборная Нидерландов под руководством 36-летнего француза  впервые в своей истории выиграла крупнейший турнир (чемпионат мира, чемпионат Европы или Олимпийские игры). При этом нидерландки были призёрами чемпионатов мира 2015 и 2017 годов, а также чемпионатов Европы 2016 и 2018 годов. 27-летняя Эставана Полман была признана самым ценным игроком турнира.

Испанки впервые в истории играли в финале чемпионата мира. Ранее в их активе была только одна бронза в 2011 году.

Сборная России завоевала свои первые медали на чемпионате мира с 2009 года. При этом для россиянок эти медали стали первыми в истории не золотыми, ранее они выиграли 4 медали и все золотые). Сборной России впервые в истории на крупнейшем турнире руководил иностранец — испанец Амброс Мартин. Россиянки выиграли 9 матчей на турнире из 10 с разницей не менее чем в 5 мячей, уступив лишь Нидерландам в полуфинале (32:33). Ни одна другая сборная, включая чемпионок, не одержала на турнире более 7 побед. Анна Вяхирева стала лучшей на турнире по системе гол+пас — 107 (45+62) в 10 матчах.

Сборная Норвегии, проигравшая россиянкам в матче за третье место, осталась без наград чемпионата мира лишь второй раз за последние семь турниров. Ни одна скандинавская сборная не попала в число призёров чемпионата мира лишь третий раз с 1993 года. Чемпионки мира 2017 года и чемпионки Европы 2018 года француженки сенсационно заняли только 13-е место.

Арены 
Префектура Кумамото — регион, которому будет поручена организация чемпионата мира. Кроме того, в Токио будет организован японский оргкомитет для подготовки к Олимпийским играм 2020 года. Кумамото имеет большой опыт организации турниров по гандболу, здесь проходил чемпионат мира среди мужчин 1997 года.

Квалификация

Жеребьевка
Жеребьевка состоялась 21 июня 2019 года в Токио.

Посев команд
Посев был объявлен 19 июня 2019 года. Как организатор, Япония имела право выбирать свою группу.

Рефери 
Было выбрано 17 пар рефери:

Предварительный раунд
График был объявлен 3 июля 2019 года.

Правила
На групповом этапе команды ранжируются в соответствии с очками (2 очка за победу, 1 очко за ничью, 0 очков за поражение). После завершения группового этапа, если две или более команд набрали одинаковое количество очков, рейтинг будет определяться следующим образом:

 Наибольшее количество очков в матчах между непосредственно вовлеченными командами;
 Превосходная разница мячей в матчах между непосредственно вовлеченными командами;
 Наибольшее количество голов, забитых в матчах между непосредственно вовлеченными командами (или в выездном матче в случае ничьей с двумя командами);
 Превосходная разница мячей во всех матчах группы;
 Наибольшее количество положительных голов во всех матчах группы;

Если рейтинг одной из этих команд определен, вышеуказанные критерии последовательно выполняются, пока не будет определен рейтинг всех команд. Если рейтинг не может быть определен, решение принимается IHF путем жеребьевки.

На групповом этапе для определения предварительного рейтинга команд применяются только критерии 4–5.

Группа A

Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+9).

Группа B

Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+9).

Группа C

Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+9).

Группа D

Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+9).

Президентский кубок

Матчи за 21—24-е места
Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+9).

Матчи за 21—24-е места

Матч за 23-е место

Матч за 21-е место

Матчи за 17—20-е места
Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+9).

Матчи за 17—20-е места

Матч за 19—е место

Матч за 17—е место

Матчи за 13—16-е места
Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+9).

Матчи за 13—16-е места

Матч за 15—е место

Матч за 13—е место

Основной раунд

Группа I

Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+9).

Группа II

Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+9).

Финальный раунд
Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+9).

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение
Команды 9–12 ранжируются по: 1) количеству очков, набранных против команд, занявших 1–4-е места в предварительных раундах в своей группе, 2) разницы голов по сравнению с командами, занявшими 1–4-е места в предварительных раундах в своей группе, 3) Большее количество плюсовых голов в их играх из предварительных раундов.

Победитель

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Символическая сборная

Посещаемость матчей 

Места определяются по средней посещаемости, которая округляется до целого числа.

Максимальная посещаемость долго составляла 9100 зрителей (матч Япония — Аргентина на предварительном раунде в группе D), но финальный матч Нидерланды - Испания посетило 9624 зрителя. Минимальная 600 (Сенегал — ДР Конго и Бразилия — Сенегал в матчах за 16-20 места).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
2019 год в гандболе
Чемпионаты мира в Японии
Спорт в Японии в 2019 году
Декабрь 2019 года
Гандбол
Гандбол в Японии
Ноябрь 2019 года